Municipio de Marlboro puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marlboro (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Monmouth.
 Municipio de Marlboro (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Marlboro (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.